Barrett Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barrett Hill (Connecticut)
 Barrett Hill (Kentucky)
 Barrett Hill (Maine)
 Barrett Hill (Massachusetts)
 Barrett Hill (Hillsborough County, New Hampshire, 150 m)
 Barrett Hill (Hillsborough County, New Hampshire, 382 m)
 Barrett Hill (New York)
 Barrett Hill (Ohio)